Mater Dei je latinsko ime za slovenski naziv Mati Božja in se nanaša na Devico Marijo. Ime se uporablja tudi kot del imena različnih ustanov: 

Mater Dei institute of education, Dublin Ireland (Irsko)
Mater Dei Academy, an ultra-conservative Catholic K-8 school in Whitehall, OH
Mater Dei Catholic Primary School, Wagga Wagga
Mater Dei Catholic College, Wagga Wagga
Mater Dei College, Western Australia
Mater Dei College (New York), a former school (1960-2001) in Oswegatchie, New York (ZDA)
Mater Dei Catholic High School (Chula Vista, California)
Mater Dei High School, Santa Ana, California
Mater Dei High School (Breese, Illinois)
Mater Dei High School, Evansville, Indiana
Mater Dei High School, New Jersey
Mater Dei Hospital, Malta
Mater Dei Institute, Bangkok, Thailand (Tajsko)
Mater Dei Primary School, Ashgrove, Queensland
Mater Dei School, Bethesda, Maryland
Mater Dei Seminary, an educational institution in Omaha, Nebraska
Mater Dei Primary School, Blakehurst, New South Wales
Mater Dei School, Delhi (Indija)